Nightwing – personaggio DC Comics
 L'ala della notte (Nightwing) – romanzo di Martin Cruz Smith del 1977
 Le ali della notte (Nightwing) – film del 1979 diretto da Arthur Hiller
 Nightwing – traccia dell'album Headless Cross del 1989 dei Black Sabbath
 Nightwing – album dei Marduk del 1998
 Nightwing: The Series – serie web del 2014 diretta da Adam Zielinski